— ключевий персонаж манґи та аніме One-Punch Man. Є професійним героєм 7 рангу S-класу, що належить до складу Асоціації героїв.

Зовнішність 
Доволі високий худощавий чоловік з довгим, світлим, зачесаним назад волоссям і трьома виразними шрамами на лівій стороні обличчя. Як правило, носить щільний светр з високим коміром, має запалі щоки, вкрай виразну щелепу та вольове підборіддя (практично квадратної форми). У переважній більшості випадків його поява супроводжується якимось гуркотливим звуком.

Характер 
Кінг здатний створювати видимість холоднокровності навіть у найстрашніших і найнебезпечніших для життя ситуаціях. Також він мимоволі випускає загрозливу ауру, що дозволяє вводити деяких супротивників у стан паніки.

Тим не менш, незважаючи на свій лякаючий зовнішній вигляд, Кінг всього лише боягузливий хікікоморі, який любить час від часу грати в комп'ютерні ігри (особливо теплі почуття відчуває до файтингів і симуляторів побачень).

Сили і Характеристики 
Через його високий рейтинг і визнання найсильнішою людиною, більшість суперників просто відступають, не почавши битви. Усі його не заслужені подвиги зробили хибне уявлення про Кінга у оточуючих.

Його статус призвів до того, що його переслідують вбивці, яким кримінальні авторитети платять величезні суми грошей. На щастя, всі вбивці, послані за ним, так само помиляються щодо сили Кінга, як і нормальні люди, тому вони часто думають, що націлені на грізного ворога і готові здатися, коли Кінг мирно протистоїть їм.

Слід зазначити, що його титул героя правильно описує його досягнення у відеоіграх. Він є експертом у відеоіграх і в молодості вигравав кілька турнірів із відеоігор. Цей талант пізніше виявляється корисним, коли Кінг рятує Сайтаму, котрий безвідповідально підписав контракт Фубукі. Фубукі насильно хотіла, щоб Сайтама, Бенг, Генос і Кінг приєдналися до угруповання Завірюха, якщо вони виграють суперечку, зазначену в контракті. Суперечка була вирішена за допомогою відеоігор, і Кінг самотужки перемагає тридцять гравців. Він також може писати сценарії для контенту відеоігор, оскільки він часто працює над створенням незалежної відеоігри у вихідні.

Стиль бою 
При зустрічі з ворогом, Кінг спочатку просто лякає свого опонента, якщо вій ного не боїться, то герой просто тікає.

Лице Кінга: Залякуючий вираз обличчя Кінга відлякує лиходіїв ти містичних істот.

Рука Кінга: Кінг кладе свою руку на плече суперника, щоб ще більше залякати його.

Мозок Кінга: Кінг володіє потужною здібностю, яка дозволяє йому миттєво вигадувати і моделювати стратегії.

Інші здібності 
Майстер Геймер: Незважаючи на те, що насправді він не є найсильнішим героєм, Кінг, можливо, найкращий геймер у світі, який виграв кілька кіберспортивних змаганнь, коли він був молодшим. Після того, як Група Сайтами була швидко знищена в ігровому змаганні проти угруповання Завірюха, він поодинці переміг решту 30 суперників, включаючи Піко, який є колишнім професійним кібер-гравцем у групуванні Завірюха. Також Кінг був показаний як затятий геймер, так він сказав Асоціація Героїв, що він бореться з "монстрами", коли насправді він просто грав у відеогру. Його майстерність дозволяє подолати деякі з його найсерйозніших недоліків. Наприклад, Кінг був здатний без особливих зусиль перемогти Сайтаму у файтингу, незважаючи на те, що у його персонажа було менше здоров'я і він використовував лише два пальці. Його навички у відеоіграх еквівалентні чистій силі Сайтами. Вони не мають рівних собі суперників настільки часто , що Кінг іноді скаржиться на свою неймовірну силу, навіть після битв у відеогрі з Сайтамою, Гароу і Суір'ю (всі вони використовують VR) з використанням лише одного контролера.

Чудова Удача: Кінгу неймовірно однаково як щастить, так і не щастить. Він здатний повністю обдурити засоби масової інформації та Асоціацію героїв, отримати всю заслугу за перемогу над противниками, з якими він ніколи не бився, став одним з найпопулярніших людей на планеті і змусив надзвичайно сильних ворогів відступати в страху, зіткнувшись з ним. Йому завжди вдавалося уникнути багатьох небезпечних чи стресових ситуацій, які потенційно могли коштувати йому життя, популярності чи розкрити його секрет. Хоч як це парадоксально, він ненавмисно-помилково використовує переваги інших, і також володіє безпрецедентним умінням або спотикатися, або залучати до катастрофічні ситуації, що тільки можна собі представить. З іншого боку, Кінг завжди виявляється не там і не в той час. Коли атакують монстри; вороги часто зосереджуються саме на ньому, іноді з різних причин, а іноді тому, що вони мотивовані протистояти йому через його жахливу репутацію.

Переважна присутність: Через репутацію Кінга як найсильнішої людини на Землі, він може маніпулювати людьми, змушуючи їх боятися або навіть підкорятися йому, і більшість часу він навіть не усвідомлює, що робить це. Під час арки Асоціація Монстрів Кінг наткнувся на монстра, замаскованого під Ваганму, і зупинив власне вбивство, залякавши монстра і викликавши в нього серцевий напад, який убив того. Насправді він просто не хотів нести відповідальність за дитину і висловлював свої спроби відмовити її у жахливій формі.

Цікаві факти 
 Кінг займає 8-е місце в опитуванні щодо популярності героїв.
 Кінг єдиний герой, що зміг вбити монстра лише залякуванням.
 Його геройське ім'я походить від його здатності легко перемагати монстрів демонічного рівня загрози, за це його прозвали 'Королем героїв'.
 Згідно з ONE-ом, Кінг залишиться тим, ким він є, і у майбутньому раптово не отримає сили.

Посилання 
 https://mangapoisk.ru/manga/vanpanchmen  
 Офіційний сайт аніме 
 https://onepunchman.fandom.com/ru/wiki/OnePunch-Man

Дивись також 
One-Punch Man
Сайтама (персонаж)
Тацумакі (персонаж)
Генос (персонаж)
Список персонажів «One-Punch Man»

Чоловічі персонажі аніме та манґи
One-Punch Man